Neotroglocarcinus är ett släkte av kräftdjur. Neotroglocarcinus ingår i familjen Cryptochiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Neotroglocarcinus